Résultats détaillés du simple messieurs de l'édition 2003 des Internationaux de France de tennis.

Faits marquants 
Le tenant du titre Albert Costa arrive en demi-finale après un parcours très accroché, 4 matchs en 5 sets, remontant trois fois un déficit de 2 sets. Au premier tour, il est mené 7-6, 6-2, 4-1 par Sergio Roitman avant de s'imposer (6-7, 2-6, 7-5, 7-5, 6-2), puis au second tour, il bat Radek Štěpánek en cinq sets (6-3, 5-7, 6-4, 3-6, 6-4). Au troisième tour, il est mené 6-4, 6-4, 3-6, 4-1 par Nicolás Lapentti avant de retourner la situation (3-6, 4-6, 6-3, 6-4, 6-4). En quart de finale, il perd les deux premiers sets face à Tommy Robredo avant de remporter les trois suivants (2-6, 3-6, 6-4, 7-5, 6-2). Il se présente en demi-finale avec un parcours de 18 h 32 et s'incline face à Juan Carlos Ferrero qui prend sa revanche sur la finale de l'année précédente.

Parcours

Têtes de série

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Cinquième partie

Sixième partie

Septième partie

Huitième partie

Notes et références

Article connexe 
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux de France

Liens externes 

  Site officiel
 
 

Tennis masculin en 2003
Simple messieurs des Internationaux de France
Tennis en France en 2003
Tennis en mai 2003
Tennis en juin 2003
Sport en France en mai 2003
Sport en France en juin 2003